Kortüm ist der Familienname folgender Personen:

 Franz-Josef Kortüm (* 1950), deutscher Manager

 Gustav Kortüm (Gustav Ferdinand Albert Kortüm; 1904–1990), deutscher Physikochemiker
 Hans-Henning Kortüm (* 1955), deutscher Historiker
 Joachim Kortüm (1898–1982), deutscher General
 Karl Wilhelm Kortüm (Carl Wilhelm Christian Kortüm; 1787–1858), deutscher Pädagoge
 Klaus Kortüm (* 1959), deutscher Provinzialrömischer Archäologe
 Otto Kortüm (1891–1966), deutscher Politiker (SPD); Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund
 Theodor Kortüm (1785–1858), deutscher Arzt

Siehe auch:
 Kortum